Дивизион 1 1981/1982 () — 18-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1981/82 на сайте rsssf.com 

1981/1982
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 1981 году
1982 год в Алжире